Comune di Firenze indica
 il comune italiano di Firenze
 il comune medievale di Firenze